Малая Падерь — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Малая Падерь — деревня в Бокшицком сельсовете Слуцкого района Минской области.
 Малая Падерь — упразднённая деревня в Кировском сельсовете Слуцкого района Минской области.